Brierley puede hacer referencia a:

 Benjamin Brierley (1825-1896), también conocido como Ben Brierley, tejedor inglés y escritor.
 David Brierley (1835-2008), también conocido como David Brierly, actor inglés.